Lynen :
 Amédée Lynen (1852-1938), peintre belge
 Feodor Lynen (1911-1979),  biochimiste allemand
 Robert Lynen (1920-1944),  acteur et résistant français.

Toponyme 
 Rue Amédée Lynen à Bruxelles

Divers 
 Cinémathèque Robert-Lynen
 Hélice de Lynen

Patronyme germanique